Společnost může označovat:

společnost obecně
občanská společnost

právo
 náboženská společnost
 societa
 tichá společnost
 obchodní společnost
 akciová společnost
 evropská společnost
 komanditní společnost
 společnost s ručením omezeným
 veřejná obchodní společnost

jiné
 Společnost národů – předchůdkyně OSN
 Učená společnost